Д’Альбедюлль () — фамилия. Известные носители:
 Д’Альбедюлль, Густаф (1758—1819) — шведский государственный деятель, дипломат и писатель.
 Д’Альбедюлль, Элеонора Шарлотта (1770—1835) — шведская поэтесса, хозяйка литературного салона.